

Patronyme

 Masakazu Kagiyama (1971-), patineur artistique japonais ;
 Yuma Kagiyama (2003-), patineur artistique japonais, son fils.

Patronyme japonais